Procaccini est le nom d'une famille de peintres italiens lombards d'origine bolonaise :
 Ercole Procaccini il Vecchio  (Bologne, 1520 -  Milan, 1591) et ses fils :
 Camillo Procaccini (Bologne, 1551 - Milan, ), l'aîné
 Giulio Cesare Procaccini (Bologne, 1574 - Milan, 1625) qui fut nommé avec Il Morazzone et  Daniele Crespi, peintre de la peste.
 Carlo Antonio Procaccini (1571 - 1630)
 Ercole Procaccini il Giovane (1605  - 1675 ou 1680)

Famille d'artistes italiens
Peintre italien du XVIe siècle
Peintre italien du XVIIe siècle
Patronyme italien